1646 км — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Пригородное сообщение, грузовые и пассажирские операции не производятся. 

К платформе примыкает н.п. Разъезд 1646 км.

До границы с Уфой (микрорайон Шакша) около 300 метров.

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Уфимского района